Personen
 Oda van Brabant (–726), Iers of Schots koningsdochter, kluizenaar in Brabant, heilige, naamgeefster van Sint-Oedenrode (feestdag 27 november).
 Oda van Amay (–634), Belgisch abdis en heilige (feestdag 23 oktober).

Naamgever van de Kerkgebouwen
 Sint-Odakerk (Boshoven)
 Sint-Odakerk (Melderslo)
 Sint-Odakerk (Ysselsteyn)  
 Sint-Odakapel (Boshoven)
 Sint-Odakapel (Venray) 

 Overig
 Sint-Oda (gehandicaptencentrum)
 Sint Oda (molen)